Çayeli (district), een Turks district in de provincie Rize
 Çayeli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çayeli